Kod ISO 4217 dolara Hongkongu
 Kod IATA portu lotniczego Hakodate
 Hrubieszowska Kolej Dojazdowa